Aralosaurini — триба травоядных орнитоподовых динозавров из подсемейства ламбеозаврин семейства гадрозаврид из позднего мела (около 70—66 млн лет назад) Азии и Европы. Триба введена в 2013 году Альбертом Прието-Маркесом. Aralosaurini определяются как клада ламбеозавринов, включающая Aralosaurus tuberiferus и Canardia garonnensis.

Описание 

Aralosaurini диагностируются по следующему признаку: ростродорсальная часть челюстной кости образует отчётливый почти прямоугольный выступ, который поднимается вертикально над ростровентральным отростком.

Филогения 
По результатам филогенетического анализа с использованием 265 признаков (179 краниальных и 86 посткраниальных) для 34 таксонов (22 ламбеозаврина, 2 зауролофина и внешние таксоны) была построена следующая кладограмма:

Примечание 

Ламбеозаврины
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Динозавры Азии